Frontenay ist der Name von Gemeinden und einem Kanton in Frankreich: 

 Gemeinde Frontenay im Département Jura
 Gemeinde Frontenay-Rohan-Rohan im Département Deux-Sèvres
 dehemalige Gemeinde Frontenay-sur-Dive, heute Ortsteil von Saint-Jean-de-Sauves
 Kanton Frontenay-Rohan-Rohan im Département Deux-Sèvres